toeloop – rodzaj skoku łyżwiarskiego
 Loop – skok łyżwiarski
 Loop – w muzyce elektronicznej, rodzaj sampla
 Loop – nazwa gminy w Niemczech w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Loop Head – przylądek w Irlandii
 Loop (film)
 Loop – figura we freestyle'u kajakowym
 Loop – jednostka osadnicza w USA w stanie Teksas

W informatyce:
 Program LOOP – program w języku oprogramowania LOOP (informatyka teoretyczna), zazwyczaj w odniesieniu do teorii obliczalności
 Instrukcja w takim programie